Le Jour de la Victoire faire référence à la fin de la Seconde Guerre mondiale concrétisée par la signature des actes de capitulation du Troisième Reich. En raison du décalage horaire, ce jour diffère entre l'Europe de l'ouest et de l'est.

Elle est célébrée :
 le 8 mai dans les pays d'Europe de l'ouest,
 le , sous le nom de Jour de la Victoire dans l'ancien bloc soviétique.

Le Jour de la victoire est le titre d'une chanson russe faisant référence à cet événement.